Godziszów (gemeente)
 Godziszów (Lublin)
 Godziszów (Silezië)